О́скар де ла Ри́ва Агуа́до (; род. 15 июля 1972, Барселона) — андоррский шахматист, гроссмейстер (2004).

Чемпион Андорры 2000, 2001, 2007, 2012, 2014, 2015 и 2017 гг.

В составе сборной Андорры участник восьми шахматных олимпиад (2000—2014).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Испании
Шахматисты Андорры